Burlinskij rajon – rajon del Kraj di Altaj nella Russia asiatica
 Burlinskij rajon – esonimo russo per il distretto di Börílí, audan della Regione del Kazakistan Occidentale del Kazakistan